Il singolare  dell'Open GDF Suez 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

La detentrice del titolo è Angelique Kerber che ha deciso di non partecipare.

Mona Barthel ha sconfitto in finale Sara Errani 7-5 7-6(4).

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Sara Errani (finale)
 Petra Kvitová (quarti di finale)
 Marion Bartoli (quarti di finale)
 Dominika Cibulková (secondo turno)

  Roberta Vinci (secondo turno)
  Lucie Šafářová (quarti di finale)
  Julia Görges (primo turno)
<li>  Klára Zakopalová (secondo turno)

Qualificate

  Magdaléna Rybáriková (secondo turno, ritirata)
  Monica Niculescu (primo turno)

  Stefanie Vögele (secondo turno)
  Virginie Razzano (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez 2013
WTA Tour 2013